Маргарита Семёновна Асла́нова () — советский учёный в области силикатных производств. Герой Социалистического Труда. Лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родилась 10 (23 июня) 1910 года в Москве.

В 1932 году окончила силикатный факультет Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева в составе института силикатов. Ученица И. И. Китайгородского.

С 1934 года работала в Государственном экспериментальном институте стекла вначале в отделе специальных технических стекол, затем в группе синтеза стекол для выработки стеклянных волокон.

В 1941 году защитила кандидатскую диссертацию «Исследование основных физико-технических свойств волокна, нитей и тканей из стекла».

С октября 1943 года руководитель физико-химической лаборатории Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) стекловолокна, с 1946 года — ВНИИ стекловолокна.

В 1955 году защитила докторскую диссертацию «Физико-химические свойства механических, электрических и адгезионных свойств стеклянных волокон». Профессор (1960).

С 1956 года — заведующая отделом, с 1974 года — главный химик и заместитель директора по научной части Всесоюзного научно-исследовательского института стеклопластика и стекловолокна (ВНИИСПСВ).

Умерла в 1984 году. Похоронена в Москвена Кунцевском кладбище.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1980 года) — за большие заслуги в развитии химической науки и многолетнюю научно-педагогическую деятельность
 Сталинская премия третьей степени (1941) — за изобретение промышленного способа производства пряжи и ткани из непрерывного стеклянного волокна
 Государственная премия СССР
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Почётный химик СССР
 два орден Ленина (17.6.1961; 13.8.1980
 орден Октябрьской Революции (12.8.1976)
 два ордена Трудового Красного Знамени (28.5.1965; 24.12.1970)
 орден «Знак Почёта» (23.6.1951)
 медали

Примечания

Литература 
 Маргарита Семеновна Асланова [Текст] : (к 100-летию со дня рождения) // Стекло и керамика. — 2010. — № 5. — С. 42 : 1 фот.
 Асланова Маргарита Семеновна. Хим. 1910—1984. Некр. // 1) ПлМ. — 1985. — No 2. — С. 64; 2) СК. — 1985. — No 2. — С. 33: портр.; 3) ФХС. — 1984. — Т. 10, No6,- С. 745.

Ссылки 
 Маргарита Семёновна Асланова

Почётные химики СССР
Выпускники Российского химико-технологического университета
Делегаты XXII съезда КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище